Saint-Christol kan syfta på:
 Saint-Christol, Ardèche
 Saint-Christol, Hérault
 Saint-Christol, Vaucluse